City Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 City Cemetery (Georgia), NRHP-Nr. 87001296
 City Cemetery (North Carolina), NRHP-Nr. 08000889
 City Cemetery (Tennessee), NRHP-Nr. 02001377
 City Cemetery (Texas), NRHP-Nr. 85002297

Siehe auch:
 Old City Cemetery